Ärlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ärlången (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (76,2 ha)
Ärlången, (även Erlången) sjö i Linköpings kommun och Åtvidabergs kommun,  (4,84 km²)
Ärlången, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (6,71 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn